Аге́нда ( — план действий; от  — действовать) — многозначный термин.

 Агенда — сборник церковных обрядов у протестантов и лютеран; то, что у православных разделено на «служебник» и «требник»
  — ежедневник
  — (устар.) доска для письма; календарь (будущих) событий, план встречи, повестка собрания
 Агенда (адженда;  — повестка дня; план решения) — перечень целей, используется в рамках правительственных обсуждений (см.:en:Political agenda); частое именование итоговых программных документов (например, Agenda 21)

См. также 
 Global Agenda